Борис Бекер је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Ги Форжеа резултатом 7:6(7:3), 6:3, 3:6, 6:3.

Носиоци 

  Џим Куријер (четвртфинале)
  Пит Сампрас (друго коло)
  Стефан Едберг (четвртфинале)
  Мајкл Ченг (друго коло)
  Петр Корда (друго коло)
  Горан Иванишевић (полуфинале) 
  Андре Агаси (друго коло)
  Вејн Фереира (друго коло)
|
  '''Борис Бекер (победник) 
  Маливај Вошингтон ''(друго коло) 
  Ги Форже ''(финалиста) 
  Рихард Крајичек ''(треће коло) 
  Карлос Коста ''(друго коло) 
  Александар Волков ''(треће коло) 
  Серђи Бругера ''(друго коло) 
  Михаел Штих ''(треће коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1992.
Париз мастерс 1992.